Petrolia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Petrolia (Illinois)
 Petrolia (Kalifornien)
 Petrolia (Kansas)
 Petrolia (New York)
 Petrolia (Pennsylvania)
 Petrolia (Texas)

in Kanada:
 Petrolia (Ontario)